|-
| (35601) 1998 HJ122||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35602) 1998 HC124||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35603) 1998 HP124||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35604) 1998 HZ124||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35605) 1998 HU125||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35606) 1998 HG126||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35607) 1998 HJ127||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35608) 1998 HX127||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35609) 1998 HC132||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35610) 1998 HW133||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35611) 1998 HU136||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35612) 1998 HR137||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35613) 1998 HS147||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35614) 1998 HB148||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35615) 1998 HE148||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35616) 1998 HN148||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35617) 1998 HY148||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 35618 Tartu||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35619) 1998 HT149||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35620) 1998 JZ||1998 JZ||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (35621) 1998 JD4||||15 травня 1998||Обсерваторія Модри||Адріан Галад,А. Правда
|-
| (35622) 1998 JF4||||5 травня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (35623) 1998 KF7||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (35624) 1998 KR7||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (35625) 1998 KK8||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (35626) 1998 KD9||||27 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (35627) 1998 KW9||||24 травня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35628) 1998 KQ13||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35629) 1998 KK21||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35630) 1998 KQ23||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35631) 1998 KL24||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35632) 1998 KA26||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35633) 1998 KM28||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35634) 1998 KS32||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35635) 1998 KV33||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35636) 1998 KO34||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35637) 1998 KV34||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35638) 1998 KU37||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35639) 1998 KY49||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35640) 1998 KN51||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35641) 1998 KT51||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35642) 1998 KF53||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35643) 1998 KN55||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35644) 1998 KW59||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35645) 1998 KU60||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35646) 1998 KO66||||18 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (35647) 1998 KA67||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35648) 1998 KR68||||29 травня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35649) 1998 ML4||||23 червня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (35650) 1998 MD11||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35651) 1998 MS29||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35652) 1998 MT29||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35653) 1998 MF30||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35654) 1998 MR33||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35655) 1998 OJ6||||24 липня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (35656) 1998 OZ12||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35657) 1998 QE5||||22 серпня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35658) 1998 QV9||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35659) 1998 QU10||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35660) 1998 QS38||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35661) 1998 QV39||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35662) 1998 QW40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35663) 1998 QT50||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35664) 1998 QC64||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35665) 1998 RF18||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35666) 1998 RZ47||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35667) 1998 RN72||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35668) 1998 RB76||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35669) 1998 SO12||||22 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (35670) 1998 SU27||||24 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35671) 1998 SN165||||23 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Аріанна Ґлезон
|-
| (35672) 1998 UZ14||||23 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35673) 1998 VQ15||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35674) 1998 VC32||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35675) 1998 XK17||||15 грудня 1998||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (35676) 1998 XA30||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35677) 1998 XE95||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35678) 1998 XW96||||11 грудня 1998||Мерида (Венесуела)||Орландо Наранхо
|-
| (35679) 1998 YK3||||17 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35680) 1999 AS21||||15 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (35681) 1999 BC2||||16 січня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (35682) 1999 BP2||||18 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35683) 1999 BK5||||21 січня 1999||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (35684) 1999 BO5||||16 січня 1999||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (35685) 1999 BT11||||21 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (35686) 1999 BW18||||16 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35687) 1999 CP8||||6 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (35688) 1999 CD10||||15 лютого 1999||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (35689) 1999 CD12||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35690) 1999 CT21||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35691) 1999 CE26||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35692) 1999 CV32||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35693) 1999 CQ48||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35694) 1999 CP54||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35695) 1999 CE57||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35696) 1999 CE97||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35697) 1999 CG104||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35698) 1999 CJ118||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35699) 1999 CO118||||13 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35700) 1999 DL2||||19 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|}

35600